CSI: Crime Scene Investigation (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die om een forensisch onderzoeksteam in Las Vegas draait
CSI: Crime Scene Investigation (computerspel), een computerspel gebaseerd op de gelijknamige televisieserie